Фавстос Буза́нд (, в современных русскоязычных изданиях иногда Фауст Византийский) — имя армянского историка V века, традиционно приписываемое предполагаемому автору историко-эпического сочинения «Бузандаран патмутюнк». В нём описываются события до 387 года н. э.

Биография и происхождение имени 
По предположению историка второй половины V века Лазара Парпеци, Фавстос был родом из Византии. Традиционно считалось, что Бузанд жил в IV веке.

Первое слово в оригинальном названии книги — Бузандаран патмутюнк (позднее изменённом на Патмутюнк Хайоц — «История Армении») — традиционно интерпретировали как отсылку к имени автора и считали производным от Бюзанд — «Византия». Имя Фавстос (или Павстос) может быть объяснено присутствием в окружении Нерсеса Великого епископа «римского происхождения» по имени Павстос, которого считали очевидцем событий IV века и автором сочинения. В таком виде — Павстос Бузанд — имя встречается уже у Лазаря Парпеци в конце V столетия.

В соответствии с выводами М. Малхасянца и А. Периханян, бузандаран является производным от парфянского слова бозанд и означающего «певец, сказитель, ашуг», а армянское патмутюнк имеет значение «повести, рассказы», то есть некий сборник исторических рассказов. Таким образом, современная версия значения названия книги — «рассказы ашуга», а имя автора считается неизвестным.  Согласно выводам Нины Гарсоян, «История Армении» была написана ок. 470 года армянином, нередко плохо информированным о событиях всеобщей истории. Гарсоян предполагает, что автор был священником.  из Гарвардского университета также считает его армянином жившим в V веке.  из Оксфордского университета отмечает, что его имя было неверно истолковано как «Бюзандаци» т. е. «из Византии». Ключ к разгадке значения имени «Бузанд» лежит в названии самой книги Фавстоса. Название «Бузандаран» означает сборник эпических рассказов.

В современных русскоязычных источниках иногда встречается форма Фауст Византийский.

«История Армении» 

Сочинение Фавстоса Бузанда состояло из шести книг, из которых первые две не сохранились. Эти книги относились к «Начальной истории» Армении, охватывающей период от «вавилонского столпотворения до смерти Христа», и к «Срединной истории», обнимающей период распространения и утверждения христианства в Армении как государственной религии. Третий период — «Конечная история», — который охватывает более 50 лет, начиная с царствования Хосрова III Котака (330—339), сына Трдата III — до раздела Армении в 387 году на сферы влияния между сасанидским Ираном и Римом (в царствование Хосрова IV); это эпоха царствования армянских царей из династии Аршакидов — Хосрова, Тирана, Аршака II, Папа и Вараздата. Дошедшие до нас III, IV, V и VI книги относятся к «Конечной истории».

Особое место Фавстос Бузанд в своей «Истории» уделяет спарапетам (главнокомандующим) из рода Мамиконянов — Ваче, Васаку, Мушегу и Манвелу, которые играли главенствующую роль в войнах Армении с Ираном.

«История» имеет скорее эпический, нежели строго исторический характер. М. Абегян полагает, что «нельзя безоговорочно пользоваться этим трудом как достоверным историческим источником», «потому что творческий момент в нём занимает значительное место». Ценность «Истории» заключается в том, что она сообщает неизвестные по другим источникам сведения об иранизированной социальной структуре средневековой Армении, об армянской церкви, а также о практически утерянном устном народном творчестве, которое оказало сильное влияние на текст.

Впервые «История Армении» Фавстоса Бузанда была опубликована в 1730 г. в Стамбуле. Затем она издавалась в Венеции (в 1832, 1889 и 1933 гг.), Петербурге (1883 г.) и Тифлисе (1912 г.). Это сочинение было переведено на французский, немецкий, русский и английский языки.

Память 
Именем Павстоса Бузанда названа улица в Ереване.

Примечания

Литература 
 Абегян М. Х. История древнеармянской литературы. Т. 1. Ер., 1948.
 Абегян М. Х. Литература и историография // Культура раннефеодальной Армении (IV—VII вв.). Ер., 1980. С. 23 — 147.
 Адонц Н. Г. Фауст Византийский как историк // Христианский Восток. 1922. Т. 6. Вып. 3. С. 235—272.
 Ельницкий Л. А. К истории антицерковных и антихристианских тенденций в Армении в IV в. н. э. // Вестник древней истории. 1965. № 2. С. 122—130.
 Хачикян Л. С. «История Армении» Фавстоса Бузанда // Фавст Бузанд. История Армении Фавстоса Бузанда. Ер., 1953. С. V—XVI.
 Faustus de Byzance. Bibliothèque historique en quatre livres, traduite pour la première fois de l'arménien en français, par Jean-Baptiste Emine, directeur du Gymnase impérial de Wladimir sur la Klazma, в сборнике: „Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie, publiée en français.” par Victor Langlois", tome 1 (Paris, Librairie de Firmin Dido Frères, Fils et Cie, 1867), p. 201 — 310.
 Des Faustus von Byzanz Geschichte Armeniens. Aus dem Armenischen ubersetzt und mit einer Abhandlung uber die Geographie Armeniens eingelates von Dr. Lauer. Koln, 1879.
 Norman H. Baynes. Rome and Armenia in the fourth century // The English Historical Review, vol. XXV. New York-Bombay-Calcutta, 1910

Ссылки 

 
 История Армении Фавстоса Бузанда. Пер. с др.-арм. и коммент. М. А. Геворгяна. Под ред. С. Т. Еремяна. Вступит, ст. Л. С. Хачикяна. Ер., 1953.

Историки Армении
Историки V века
Историки по алфавиту